Easter může být:

 Easter (hra) – hra dramatika Augusta Strindberga z roku 1901
 Easter (album) – album zpěvačky Patti Smith z roku 1978
 „Easter“ (píseň) – píseň skupiny Marillion z roku 1989
 Easter (film) – film režiséra Richarda Calibana z roku 2002
 David Easter (* 1959) – anglický herec
 Jermaine Easter (* 1982) – velšský fotbalista
 Jamal Easter (* 1987) – velšský fotbalista